Oceanico può riferirsi a:

 Ciò che è relativo all'oceano
 Clima oceanico
 Corrente oceanica
 Dorsale oceanica
 Lingue oceaniche

Pagine correlate 
 Ocean
 Oceano
 Oceano (disambigua)